Paolo Colombo – calciatore italiano
Paolo Colombo – politico italiano
Paolo Colombo – storico e accademico italiano